Ютен () — французская фамилия. Известные носители:
 Ютен, Кристиан (род. 1961) — французский политик, депутат Национального собрания Франции.
 Ютен, Серж (1929—1997) — французский историк, писатель, масон, бывший научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции.